Мицци (, ) — итальянская и мальтийская фамилия. Известные носители:

 Мицци, Сюзанна (1967-2011) — британская фотомодель, певица, художница и дизайнер интерьера.
 Мицци, Энрико (1885-1950) — мальтийский политик, премьер-министр Мальты (1950).